Tre små grisar kan syfta på:

Tre små grisar – en gammal saga, av genren fabel
Tre små grisar (Disney) – de tre gisarna som spelar huvudrollen i Disneyfilmen, och sedan blivit ofta återkommande i Disneyserier
Tre små grisar (film) – tecknade kortfilm som bygger på denna fabel från Walt Disney Productions
Tre små grisar (musikgrupp) –  en trio i Jönköping